Кубок России по футболу 2018/2019 — 26-й розыгрыш Кубка России по футболу, турнира с участием российских футбольных клубов, который проводится Российским Футбольным Союзом. Впервые в истории российского футбола на турнире была применена система видеопомощи арбитрам (VAR).  

Турнир начался 21 июля 2018 года и завершился 22 мая 2019 года финалом, который состоялся на «Самара Арене». В нём московский «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 1:0, став первым  восьмикратным обладателем Кубка России. Благодаря победе на турнире, «Локомотив» получил право сыграть в групповом этапе Лиге Европы 2019/2020 и побороться за Суперкубок России.

Кубок России по футболу 2018/2019 проводился по олимпийской системе. Финал и стадии турнира с 1/256 по 1/32 финала состояли из одного матча. Впервые с сезона 2007/2008 с 1/16 по 1/2 финала Кубка победитель определялся по сумме двух матчей.

Прошлогодний победитель турнира футбольный клуб «Тосно» после завоевания трофея прекратил своё существование.

Общая информация 
Проведение финала Кубка России назначено на май 2019 года. По заявлениям спортивных чиновников, все финалы Кубка России по футболу с 2019 года будут проводиться на стадионе «Лужники» в Москве.

В конце мая 2018 года руководство РФПЛ озвучило инициативу вернуть Кубку России по футболу двухматчевые противостояния клубов, начиная с 1/16 финала.

22 июня, по просьбе представителей ФК «Краснодар» РФПЛ приняла решение ходатайствовать о проведении двух игр между соперниками на стадии 1/4 и 1/2 финала Кубка России начиная с сезона 2018—2019 гг.

В конце июня на исполкоме РФПЛ было принято решение проводить две игры на стадии 1/4 и 1/2 финала.

В апреле 2019 года, несмотря на официальные заявления о постоянной прописке финального матча Кубка в Лужниках, было принято решение провести финал в Самаре.

Представительство клубов по лигам 
① Премьер-лига (РПЛ): 16 клубов;
② Первый дивизион (ФНЛ): 17 клубов (не участвуют фарм-клубы);
③ Второй дивизион (ПФЛ): 51 клуб (не участвуют фарм-клубы);
④ Третий дивизион (ЛФЛ) (6 клубов): Атом (Нововоронеж), «Красный-СГАФКСТ» (Смоленск), Автофаворит (Псков), Химик-Август (Вурнары), Лада (Димитровград), Благовещенск;
⑤ Четвёртый дивизион (регион.) (2 клуба): Звезда (Санкт-Петербург) — чемпионат Санкт-Петербурга, Кубань Холдинг (ст. Павловская) — Чемпионат Краснодарского края.
Итого — 92 клуба.

1/256 финала

1/128 финала

Восток 

Клуб «Новокузнецк» присутствовал в сетке кубка, но решил не заявляться на турнир</small>.

Запад и Центр

Урал-Приволжье

Юг

1/64 финала

Восток

Запад и Центр

Урал-Приволжье

Юг

1/32 финала 
На этой стадии в турнир вступили команды ФНЛ, и в случае если их соперниками были клубы нижестоящих лиг, они проводили матчи в гостях.

* Хозяин поля определился жеребьёвкой 3 августа.

** Хозяин поля определился жеребьевкой 13 августа 2018.

Турнирная сетка

1/16 финала

1/8 финала 

* Хозяин поля определился жеребьёвкой 3 октября.

1/4 финала

Первые матчи 

* Хозяин поля первых и ответных матчей определился жеребьёвкой 7 ноября.

Ответные матчи 

 Примечание
 Матч проходил в Химках из-за неготовности поля в Туле.

1/2 финала 
Хозяева полей определялись жеребьёвкой 13 марта.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал прошёл 22 мая 2019 года на «Самара Арене». На 27-й минуте полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов забил единственный гол в матче.

Примечания

Ссылки 
 Кубок России 2018/2019 на сайте ПФЛ

Сетки кубка на сайте ПФЛ:
 По зонам до 1/32 финала
 С 1/32 финала

Кубок России по футболу
Россия